

Informatica 
 Low Pin Count, una tecnologia di bus digitale

Sigle 
Liberal Party of Canada  – Partito Liberale del Canada, partito politico canadese
Linear predictive coding  – una tecnica di codifica usata nella compressione della voce
LPC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lompoc di Lompoc (California), Stati Uniti d'America